Johnny Got His Gun (boek), een roman van Dalton Trumbo uit 1938/1939
 Johnny Got His Gun (film), een hierop gebaseerde film van Dalton Trumbo uit 1971